Wilhelm Telle ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm Telle (Komponist) (1798–1862), deutscher Pianist, Komponist und Musikdirektor
 Wilhelm Telle (Offizier) (1857–1928), deutscher General der Infanterie